«Рай на Западе» () — кинофильм режиссёра Коста-Гавраса, вышедший на экраны в 2009 году.

Сюжет 
Элиас — нелегальный иммигрант, национальность которого не раскрывается и который в компании себе подобных пытается морем добраться до Франции. Когда недалеко от заветной цели их судно перехватывает полицейский катер, Элиас бросается в воду. Его выносит на французский берег в районе, застроенном престижными отелями. Поначалу нелегала принимают за работника отеля «Эдем», затем он становится любовником отдыхающей здесь немки, а когда опасность быть раскрытым и попасть в полицию становится особенно большой, пускается в путь. Его цель — Париж, где обитает фокусник Ник Никлби, с которым Элиас познакомился в отеле и который, как он надеется, даст ему работу. На своём долгом пути иммигрант встречает представителей многих народов, населяющих Европу, преодолевает холод в горах и голод, скрывается от стражей порядка, подвергается ограблению и нападению ультраправых, работает за гроши на фабрике. Однако когда он достигает, наконец, желанного Парижа, его ожидает лишь разочарование…

В ролях 
 Риккардо Скамарчо — Элиас
 Юлиана Кёлер — Кристина Лиснер
 Ульрих Тукур — Ник Никлби, фокусник
 Анни Дюпре — добрая женщина
 Эрик Каравака — Джек, заместитель директора отеля
 Мона Ашаш — Мари-Лу
 Брюно Лоше — Ян
 Дэвид Лоу — Фред
 Мишель Робен — швейцар в «Лидо»

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Греции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы об иммигрантах
Роуд-муви Италии
Фильмы Франции 2009 года
Роуд-муви Франции
Фильмы KG Productions
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы ERT
Фильмы Medusa Film